Bundestagswahlkreis 215 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Fürstenfeldbruck (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Freising (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Erding – Ebersberg (2005)
 Bundestagswahlkreis Altötting (2002)
 Bundestagswahlkreis Passau (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Burglengenfeld (1949 bis 1961)